Alkyoniden (griechisch , deutsch „Alkyoneus-Töchter“) steht für:

Figuren der Griechischen Mythologie:
 antike Bezeichnung der Familie der Eisvögel
 Keyx und Alkyone, ein Königspaar der Antike, das in Eisvögel verwandelt wurde
 die sieben Töchter des mythischen Giganten Alkyoneus, die in Eisvögel verwandelt wurden
 die fünfzig Töchter des Kinyras, die in Eisvögel verwandelt wurden

Astronomie:
 die Alkyoniden-Gruppe innerhalb der Saturnmonde, nach drei der Töchter des Alkyoneus benannt: Methone, Anthe und Pallene

Geografie:
 Alkyoniden (Inselgruppe), eine Inselgruppe im Korinthischen Golf

Siehe auch:
 Alkyone